Thom Flodkvist (né le  à Södertälje en Suède) est un joueur suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2009-2010 || Södertälje SK || Elitserien ||7 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2009-2010 || IK Nyköpings Hockey || Division 1 ||6 ||6 ||5 ||11 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Södertälje SK || Elitserien ||38 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || IK Oskarshamn || Allsvenskan ||14 ||4 ||4 ||8 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Södertälje SK || Allsvenskan ||51 ||10 ||8 ||18 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Södertälje SK || Allsvenskan || 33 || 2 || 6 || 8 || 8 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Frederikshavn White Hawks || Metal Ligaen || 40 || 16 || 17 || 33 || 22 || 11 || 4 || 8 || 12 || 6
|-
| 2014-2015 || Eispiraten Crimmitschau ||DEL2 || 4 || 2 || 0 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Kallinge-Ronneby IF || Division 1 || 29 || 11 || 24 || 35 || 6 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2015-2016 || Kristianstads IK || Division 1 || 35 || 16 || 20 || 36 || 14 || 9 || 4 || 4 || 8 || 4
|-
|2016-2017 || IK Pantern || Allsvenskan || 12 || 0 || 3 || 3 || 4 ||- || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Kristianstads IK || Division 1 || 25 || 14 || 23 || 37 || 8 || 14 || 5 || 10 || 15 || 4
|-
|2017-2018 || Södertälje SK || Allsvenskan || 52 ||9 ||	7 ||16|| 8 ||- || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Södertälje SK || Allsvenskan || 21 ||1 || 1 || 2 || 4 ||- || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Coventry Blaze || EIHL || 34 || 10 ||11 || 21 || 0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2019-2020 || Södertälje SK || Allsvenskan || 4 ||0 || 0 || 0|| 0 ||- || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || AaB Ishockey|| Metal Ligaen || 33 ||9 || 10 ||19 || 6 ||- || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en août 1990
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du Södertälje SK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du Frederikshavn IK
Joueur du ETC Crimmitschau
Joueur du IK Pantern
Joueur de l'AaB Ishockey
Joueur du Coventry Blaze